

Nom de famille 

 Joaquim Olaso Piera (1901-1954), résistant et déporté républicain espagnol, membre des FTP-MOI pendant la Seconde Guerre mondiale;
 Dolors Piera (1910-2002), institutrice et syndicaliste féministe catalane.

Toponyme 

 Piera, commune de la comarque d'Anoia dans la province de Barcelone en Catalogne (Espagne).

Arts 

 L'Histoire de Piera (Storia di Piera), film italien réalisé par Marco Ferreri, sorti en 1983.

Sciences 

 Haetera piera, espèce de papillons de la famille des Nymphalidae et de la sous-famille des Satyrinae.